Кубок Казахстана по футболу 2006 года — 15-й розыгрыш национального Кубка, в котором приняли участие 39 клубов.

Финальный матч состоялся 8 ноября 2006 года на Центральном стадионе города Алма-Ата.

Победителем Кубка стал ФК  «Алма-Ата», обыгравший в финале столичную «Астану». «Алма-Ата» завоевал право на участие в Кубке УЕФА.

1/32 финала 

Матчи состоялись 17 апреля 2006 года.

1/16 финала 

Матчи состоялись 26 апреля 2006 года.

1/8 финала 

Матчи состоялись 10 и 11 мая 2006 года.

1/4 финала 
Матчи 1/4 финала состоялись с 24 мая по 21 июня 2006 года.

1/2 финала

Финал

Примечания